Лазарь Ефимович Штеренберг () — советский и российский геолог, литолог и геохимик, доктор геолого-минералогических наук (1979).

Биография 
Родился  года в городе Житомир, в семье Ефима (Хаима) Петровича и Розы ( Рейзы Герш Беровны) Борисовны Штеренберг.

Учился в ФЗУ учеником токаря (1930).

Работал в тресте Коммунэнергострой (1932—1933).

В 1935 году окончил рабфак при Московском топливно-экономическом институте.

В 1935—1940 годах учился на геолого-разведочном факультете в Московском нефтяном институте.

В 1940—1946 году служил в РККА:
 1940—1941 — Забайкальский военный округ, курсы младших лейтенантов (командир батареи)
 1941—1942 — Монгольская Народная Республика (МНР)
 1942—1946 — Забайкальский военный округ, МНР, война с Японией.

С 1946 года — геолог и начальник партии в Рудоуправлении Министерства химической промышленности СССР.

С 1951 года работал в Институте геологических наук АН СССР, который в 1956 году реорганизован в Геологический институт (ГИН АН СССР / ГИН РАН).

В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Типы антрацитовых углей среднего карбона Донецкого бассейна»

В 1962 году получил звание старший научный сотрудник в ГИН АН СССР.

В 1979 году защитил докторскую диссертацию по теме «Осадконакопление и диагенез в озёрах северной гумидной зоны (На примере Европейской части СССР)»

Автор более 100 научных трудов по геологии и месторождениям полезных ископаемых.

Умер 16 октября 2003 года.

Семья 
Брат — Владимир, начальник кафедры военного училища, инженер-полковник (1911—1974).

Сестра — Ольга, художник

Жена — Лидия Петровна (1918—2001)
 дочь Стелла (род. 1948).

Награды и премии 
 1945 — Орден Красной Звезды
 1945 — Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1945 — Медаль «За победу над Японией»
 1948 — Почётная грамота Президиума Верховного совета Таджикской ССР.

Членство в организациях 
 1944 — член ВКП(б) / КПСС.

Примечания

Ссылки 
 Основные труды Л. Е. Штеренберга в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 Штеренберг Лазарь Хаимович на сайте «Память народа».

Геологи СССР
Доктора геолого-минералогических наук
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Участники советско-японской войны (СССР)